Le terme Yankee a plusieurs significations. Il peut désigner :
 un Yankee, natif ou habitant de la Nouvelle-Angleterre, de l'Union durant la Guerre de Sécession américaine ou encore des États-Unis en général ;
 Par emprunt lexical, au Japon un  désigne dans son sens péjoratif, un jeune délinquant ;
 un supporter ou joueur de l'équipe de baseball des Yankees de New York ;
 un membre de l'association Yankee Nord, supporters de l'Olympique de Marseille ;
 sur un bateau, une voile d'avant de taille modérée dont le point d'écoute est situé assez haut ;
 Yankee est le nom d'un voilier Classe J construit en 1930 ;
 Yankee est un magazine bimestriel américain fondé en 1935 ;
 Yankee est un film italien de Tinto Brass sorti en 1966 ;
 Yankee est un jeu vidéo sorti en 1987 ;
 Yankee est une série mexicaine de télévision de 2019 réalisée par Veronica Velasco et Epigmenio Ibarra
 Le Yankee, cours d’eau de l'Île Stewart/Rakiura, au sud de la Nouvelle-Zélande ;
 la lettre Y dans l'alphabet radio.

Voir aussi 
 Yankee Doodle, chant patriotique américain, d'origine anglaise, devenu hymne de l'État du Connecticut
 Yankee Doodle Dandy, est un film américain réalisé par Michael Curtiz en 1942. Le titre original provient du chant patriotique cité ci-dessus.